Хёнефосс:

 Хёнефосс — город в губернии Бускеруд, административный центр коммуны Рингерике, Норвегия.
 Хёнефосс — норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиге.